Le Grand Incendie de New York désigne plusieurs incendies majeurs :
 Grand Incendie de New York de 1776, en 1776 ;
 Grand Incendie de New York de 1835, en 1835.